Le nom Daniel Santos est porté par les personnes suivantes :
Daniel Santos (1975-), boxeur portoricain ;
Daniel Santos (1916-1992), chanteur portoricain.